Scardamaglia ist der Familienname folgender Personen:
 Elio Scardamaglia (1920–2001), italienischer Filmproduzent und -regisseur
 Francesco Scardamaglia (1945–2010), italienischer Drehbuchautor und Filmproduzent